Minnesota
Rio Minnesota
Geleira Minnesota

Desambiguação